Хуаншань:

 Хуаншань — горная гряда в провинции Аньхой в восточной части Китая.
 Хуаншань — городской округ в провинции Аньхой КНР.
 Хуаншань — район городского округа Хуаншань провинции Аньхой
 Хуаншань — мемориальное кладбище в пригороде города Харбина.
 Хуаншань Маофэн — китайский зелёный чай, знаменитый чай Китая.